Нуньєс () — іспаномовне прізвище та назва географічних об'єктів.

Прізвище 
 Альваро Нуньєс Кавеса де Вака (1490|95 — 1559|64) — іспанський конкістадор
 Антоніо Нуньєс (1979) — іспанський футболіст
 Бласко Нуньєс Вела (1490—1546) — перший віце-король Перу
 Васко Нуньєс де Бальбоа (1475—1519) — іспанський конкістадор
 Віктор Нуньєс (1980) — костариканський футболіст
 Девін Нуньєс (1973) — американський політик
 Ектор Нуньєс (1936—2011) — уругвайський футболіст і тренер
 Еміліо Нуньєс Портуендо — 13-й прем'єр-міністр Куби
 Мануель Нуньєс-Яновський — іспанський архітектор-урбаніст
 Рамон Нуньєс (1985) — гондураський футболіст
 Рафаель Нуньєс (1825—1894) — перший президент Колумбії
 Рафаель Рієго-і-Нуньєс (1784—1823) — іспанський генерал
 Унаї Нуньєс (1997) — іспанський футболіст
 Хосіель Нуньєс (1993) — панамський футболіст
 Хорхе Мартін Нуньєс (1978) — парагвайський футболіст

Географія 

 Касас-де-Хуан-Нуньєс — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча
 Фернан-Нуньєс — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія

Див. також 
 Нунеш

Примітки 

Іспанські прізвища